MSJ steht für:

 Magnetics Society of Japan, eine Fachgesellschaft für Physik
 Mathematical Society of Japan, die Japanische Mathematische Gesellschaft 
 Microsoft Systems Journal, eine Fachzeitschrift von Microsoft
 Mid-Size Jet, eine Modellreihe des brasilianischen Flugzeugherstellers Embraer
 Missionarii Sancti Ioannis, Missionare vom Hl. Johannes dem Täufer ein katholischer Männerorden
 Misawa Air Base, IATA-Code des Luftwaffenstützpunktes der US-Luftwaffe in Japan
 Monthly Shōnen Jump, ein japanisches Mangamagazin
 Multiple Sclerosis Journal, eine medizinische Fachzeitschrift

MSJ